TLC kan syfta på:

 TLC – en analytisk vätskekromatografisk metod, se Tunnskiktskromatografi
 TLC (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 TLC (TV-kanal) – en internationell TV-kanal
 TLC – en kortform för TLCAN, se North American Free Trade Agreement